Kondor steht für:
 Kondor, eine taxonomisch unsystematische Gruppe der Neuweltgeier (Cathartidae)
 Andenkondor (Vultur gryphus), eine südamerikanische Vogelart
 Kalifornischer Kondor (Gymnogyps californianus), eine nordamerikanische Vogelart
 Kondor (Wappentier) in der Heraldik
 Kondor Flugzeugwerke, Flugzeughersteller Anfang des 20. Jahrhunderts
 Kondor Fahrradwerke AG (vormals Liepe & Breest), deutscher Fahrrad- und Automobilhersteller in Brandenburg an der Havel
 Kondor (Radsportteam), ehemaliges deutsches Radsportteam
 Udet U 11 „Kondor“, deutsches Flugzeug
 Kondor (Schiff, 1926), deutsches Torpedoboot
 S 8 Kondor, Schnellboot der Bundesmarine der Jaguar-Klasse
 S67 Kondor, Schnellboot der Bundesmarine der Albatros-Klasse
 Kondor (Satellit), russischer Radarsatellit
 Der Kondor, Lyrikanthologie von 1912
 Projekt 945A Kondor, sowjetische nuklear-getriebene U-Boot-Klasse, NATO-Code „Sierra II“
 Kondor-Galaxie bzw. NGC 6872, eine Balken-Spiralgalaxie

Kondor ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Kondor (1934–2001), österreichischer Violinist
 Luís Kondor (1928–2009), römisch-katholischer Ordensgeistlicher am Wallfahrtsort von Fátima
 Péter Kondor (* 1968), ungarischer Theologe und Bischof der Süddiözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn
 Vilmos Kondor (* 1954), ungarischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Condor
 Condor Flugdienst